
Molekulska formula -{C13H18O2}- se može odnositi na:
 Deksibuprofen
 Ibuprofen